Søren Sørensen kan syfta på bland andra:

 Sören Sörensen (1886–1958), dansk-svensk företagsledare
 Søren Sørensen (1848–1902), dansk orientalist
 Søren Sørensen (1920–2001), dansk organist och musikhistoriker
 Søren Anthon Sørensen (1840–1896), dansk officer
 Søren Christian Sørensen (1843–1916), dansk präst
 Søren Peter Lauritz Sørensen (1868–1939), dansk kemist